Regeringen Jonathan Motzfeldt kan henvise til:
 Regeringen Jonathan Motzfeldt I – Grønlands regering 1979-1983
 Regeringen Jonathan Motzfeldt II – Grønlands regering 1983-1984
 Regeringen Jonathan Motzfeldt III – Grønlands regering 1984-1987
 Regeringen Jonathan Motzfeldt IV – Grønlands regering 1987-1988
 Regeringen Jonathan Motzfeldt V – Grønlands regering 1988-1991
 Regeringen Jonathan Motzfeldt VI – Grønlands regering 1997-1999
 Regeringen Jonathan Motzfeldt VII – Grønlands regering 1999-2001
 Regeringen Jonathan Motzfeldt VIII – Grønlands regering 2001-2002